Cephennium är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Müller och Kunze 1822. Cephennium ingår i familjen glattbaggar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Glattbaggar
Cephennium